Жанажол — название географических объектов в Казахстане.

Месторождение 
 Жанажол — газоконденсатное месторождение в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Казахстан 
 Жанажол — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Жанажол — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Жанажол — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Жанажол (бывшая Рыбаковка) — аул в Мартукском районе Актюбинской области.
 Жанажол — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанажол — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Жанажол (бывшее Горбуново) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанажол (бывшее Мокринское) — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанажол — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанажол — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Жанажол — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Жанажол — село в районе Шал Акына Северо-Казахстанской области.
 Жанажол — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанажол (бывшее 30 лет Казахской ССР) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанажол — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанажол (бывший Энгельс) — название аула Дур Онгар в Кармакшинском районе Кызылординской области до 2010 года.
Жанажол — до 2018 г. название села Машхур Жусип в Баянаульском районе Павлодарской области.